

Technique de la cartonnerie

Nom de lieux 
La Cartonnerie est le nom de plusieurs lieux en France situés sur d'anciens sites industriels consacrés à l'impression et la fabrication de cartons, cartonnages, emballages et divers produits en carton.

 La Cartonnerie, salle de spectacle dédiée aux musiques actuelles à Reims, construite à l'emplacement de l'usine de cartonnerie Dropsy.
 La Cartonnerie, complexe de loisirs, intégrant la patinoire de La Cartonnerie, des cinémas, restaurants, un bowling, etc installé en 2009 à Dammarie-les-Lys sur l'ancien site de l'usine de cartonnages Devoisselle (fermée en 2001, à l'origine usine Blériot-Devoisselle sise à Melun) dont il a conservé une partie des bâtiments conçus par l'architecte Gérard Charpentier .
 La Cartonnerie, espace commercial, d'événements et de création artistique installé à Paris en 2008 dans une ancienne manufacture de cartons de la famille Bouret (fin d'activité en 2002) dans le quartier de Belleville ( arrondissement).
 La Cartonnerie, espace public temporaire créé à l'initiative de l'EPA de Saint-Étienne (EPASE) sur l'ancien site des Cartonnages de Saint-Étienne. Une association y est missionnée pour y installer un lieu d'échange, organiser des événements, installations artistiques avant que le site ne soit transformé en logements.
 La Cartonnerie de Mesnay, lieu culturel réunissant une « maison de l'abeille » et un écomusée du carton situé à Mesnay (Jura), installé dans les anciens locaux des établissements Hétier Père et Fils sur un site dont l'activité papetière a débuté en 1710 pour s'achever en 2001.

Entreprise 
La Cartonnerie moderne, entreprise française installée à Avignon depuis 1904.

Notes et références